Lemmi ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Lemmi, italienischer Ökonom
 André Lemmi  (* 1990), brasilianischer Biathlet
 Francesco Lemmi (1876–1947), italienischer Historiker

Siehe auch:
 Lemmie